Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2000 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 января по 15 января 2000 года в столице Мексики городе Мехико. Команда, занявшая первое место, получила право играть во втором дивизионе. Команда, занявшее последнее место, вылетела из группы D в квалификационный турнир третьего дивизиона.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 9 национальных команд — шесть из Европы по одной из Азии, Северной Америки и Океании. Сборная Хорватии пришла из группы D, семь — с прошлого турнира группы D. Сборная Австралии приняла участие в турнире впервые с 1987 года.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC-6).

Группа B 

Время местное (UTC-6).

Группа С 

Время местное (UTC-6).

Финальный раунд

Турнир за 1-3-е места 

Время местное (UTC+1).

Турнир за 4-6-е места 

Время местное (UTC+1).

Турнир за 7-9-е места 

Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Третий
М*3